Galati – antico popolo celtico

Geografia 

 Galați – città della Romania
 Galati Mamertino – comune italiano della città metropolitana di Messina, in Sicilia
 Galati Marina – frazione del comune italiano di Messina, in Sicilia
 Galati Inferiore – frazione del comune italiano di Messina, in Sicilia
 Galati Superiore – frazione del comune italiano di Messina, in Sicilia
 Distretto di Galați – distretto della Romania
 Solfara Galati – miniera di zolfo della Sicilia
 Galati – torrente della Sicilia

Persone 

 Carmelo Galati – attore italiano
 Giovanni Galati – ammiraglio italiano
 Giuseppe Galati – politico italiano
 Marco Galati – giocatore di calcio a 5 italiano
 Michele Galati – terrorista italiano
 Vito Giuseppe Galati – politico, scrittore e giornalista italiano
 Martinho Lutero Galati – direttore d'orchestra brasiliano

Pagine correlate 

Galata
Galatia (disambigua)